Osoby o tym nazwisku:
 John Lavery – irlandzki malarz
 Ross Lavery – północnoirlandzki piłkarz